Альберт Уайтинг Фокс (, 29 апреля 1881, Бостон — 29 апреля 1964, Вашингтон) — американский , мастер. Один из сильнейших шахматистов-любителей США рубежа XIX—XX вв.

Член Манхэттенского шахматного клуба.

Участник ряда сильных по составу международных турниров. В составе сборной США участник традиционных матчей по телеграфу против команды Англии.

Несколько лет провел в Европе. Изучал математику в Гейдельбергском университете. Известен ряд его партий, сыгранных в Гейдельберге, Антверпене, а также знаменитом парижском «Café de la Régence».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки